Fabryka nastrojów – trzeci album studyjny polskiego wykonawcy piosenki literackiej Jarosława Wasika, wydany 21 lipca 2004 przez Agencję Artystyczną MTJ. Album zawiera w sobie również parę piosenek z poprzednich albumów Wasika (Zielony z niebieskim, Nastroje).

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Jarosława Wasika
Albumy Agencji Artystycznej MTJ
Albumy muzyczne wydane w roku 2004